Gregorio Morán (1947), periodista i escriptor espanyol
 Fernando Morán Escudero (1976), futbolista espanyol
 Fernando Morán López (1926), diplomàtic, escriptor i polític espanyol
 Francisco Morán Ruiz Paco Morán (1930), actor espanyol
 Luis Morán Sánchez (1987), futbolista asturià
 Alejandro Morán Santamaría Caco Morán (1973), futbolista asturià

Vegeu també 
La plana de desambiguació Moran